Михаил Курский:
 Курский, Михаил Львович (1892—1942) — русский советский актёр и режиссёр. Заслуженный артист РСФСР.
 Курский, Михаил Онисифорович (1856—1933) — редактор первой газеты Ново-Николаевска «Народная летопись».